Сезон 1919—1920 у Серії А — 23-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Янг Бойз.

Схід 

Додатковий матч

|}

Центр

Захід 

Додатковий матч

|}

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1920
Швейцарія
Швейцарія